Den 19. udgave af Boels Ladies Tour blev afholdt den 30. august til 4. september 2016. Cykelløbet var en del af kvindernes UCI-kalender i kategori 2.1. Amalie Dideriksen vandt løbets første etape.

Hold

Etaper

Resultater

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Referencer 

2016
Cykelløb i 2016